Coromoro kan syfta på

Colombia 

 Coromoro (kommun), Santander, 
 Coromoro (ort), Santander,